Černišov [černišóv] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Чернышёв).

 Aleksander Ivanovič Černišov (1786—1857), ruski knez, general in vojni minister.
 Aleksej Andrejevič Černišov (*1939), ruski politik in guverner Orenburške oblasti.
 Arkadij Ivanovič Černišov (1914—1992), ruski hokejist, nogometaš, igralec bandyja in hokejski trener.
 Boris Petrovič Černišov (Černišev) (1906—1969), ruski slikar.
 Feodosij Nikolajevič Černišov (1856—1914), ruski geolog in paleontolog.
 Ilja Semjonovič Černišov (1912—1962), ruski diplomat.
 Ivan Grigorjevič Černišov (1726—1797), ruski general.
 Ivan Timofejevič Černišov, sovjetski general.
 Leonid Aleksandrovič Černišov (1875—1932), ruski arhitekt in slikar.
 Mihail Anatoljevič Černišov (*1950), župan Rostova na Donu.
 Nikolaj Grigorjevič Černišov, sovjetski general.
 Peter Fjodorovič Černišov, samozvanec in pretendent na ruski prestol.
 Peter Nikolajevič Černišov, sovjetski general.
 Vasilij Jefimovič Černišov (1908—1969), sovjetski general 
 Viktor Nikolajevič Černišov, sovjetski general.
 Vladimir Ivanovič Černišov, sovjetski general.
 Zahar Grigorjevič Černišov (1782—1784), ruski general.

Druga oblika - Чернышо́в.

 Andrej Aleksejevič Černišov (*1968), ruski nogometaš.
 Ilja Černišov (*1985), kazahstanski kolesar.
 Vasilij Vasiljevič Černišov (1896—1952), ruski general.